Благодатная — деревня в Калининском районе Тверской области. Относится к Верхневолжскому сельскому поселению.

История 
В 1844 году в селе Гнилицы была построена каменная Воскресенская церковь, метрические книги с 1780 года.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Быковской волости Тверского уезда Тверской губернии.

С 1929 года деревня входила в состав Хомутовского сельсовета Емельяновского района Тверского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1956 года — в составе Петровского сельсовета Калининского района, с 2005 года — в составе Верхневолжского сельского поселения.

В 1966 году указом президиума ВС РСФСР деревня Гнилицы переименована в Благодатная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)